Cydonia bezeichnet:
 einen antiken Namen der Stadt Chania
 ein  Titularbistum, siehe Titularbistum Cydonia
 eine Pflanzengattung bzw. -art, siehe Quitte
 einen Asteroiden, siehe (1106) Cydonia
 eine Region auf dem Planeten Mars, siehe Cydonia Mensae
 die danach benannte italienische Power- und Thrash-Metal-Band Cydonia (Band)
 ein Album von The Orb